Семя (растения)
 Семя (мужское) — калька названия спермы.
  — библейское понятие из Книги Бытия ().
 Плод
 Зерно
 Орех
 Семядоля
 Семязачаток

Художественные произведения 
 Вожделеющее семя (роман)
 Инопланетное семя (фильм)
 Дьявольское семя (фильм)
 Людское семя (фильм)